Franciaország
Granges, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Granges-les-Beaumont, település Franciaországban, Drôme megyében
Granges-sur-Vologne, település Franciaországban, Vosges megyében
Granges-sur-Baume, település Franciaországban, Jura megyében
Granges-la-Ville, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Granges-le-Bourg, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Granges-d’Ans, település Franciaországban, Dordogne megyében
Granges-sur-Aube, település Franciaországban, Marne megyében
Granges-Narboz, település Franciaországban, Doubs megyében
Granges-sur-Lot, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében